Mirrors steht für:

 Mirrors (Band), britische Popgruppe
 Mirrors (Film), Horrorfilm von Alexandre Aja
 Mirrors (Album), Album von Sandra
 Mirrors (Natalia-Kills-Lied), Lied von Natalia Kills
 Mirrors (Justin-Timberlake-Lied), Lied von Justin Timberlake
 einen häufig gebrauchten Anglizismus für einen Spiegelserver
 Mirror’s Edge, ein Computerspiel
 Matt Boroff & The Mirrors, eine in Österreich ansässige Rockband
 Fevers and Mirrors, ein Album der Bright Eyes